L'Association nationale des élus de la gauche radicale et républicaine (ANEGRR) est l'association des élus du Parti radical de gauche. Statutairement, tout élu du PRG a l'obligation de s'affilier à cette association. Il existe des animateurs pour chaque section au niveau départemental.

L’ANEGRR dispense des formations aux élu(e)s locaux suivant trois grands axes. Elle propose des formations générales « transversales » sur les sujets qui concernent l’ensemble des élu(e)s dans l’exercice quotidien de leur mandat ou dans l’organisation de leurs activités. Elle propose des formations « à thème local » destinées à des élu(e)s d’une même collectivité qui peuvent être confrontés à un problème donné à dimension locale qui ne peut être étendue à d’autres collectivités. Enfin, elle propose des formations générales sur l’évolution du cadre législatif et ses conséquences sur les compétences et l’administration des collectivités, que ce soit sur le plan national, avec l’évolution permanente de la Décentralisation, ou sur le plan européen, l’édifice institutionnel français est en perpétuel mouvement.

Ces formations visent à faire prendre conscience aux élu(e)s des changements législatifs et réglementaires en cours et à mieux situer leur action dans un cadre institutionnel en continuelle évolution. L'ANEGRR joue plus généralement un rôle identique aux autres associations d'élus telles que la Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR), l'Association nationale des élus communistes et républicains (ANECR) ou encore la Fédération des élu-e-s Verts et écologistes (FEVE).

Annexe

Articles connexes 
 Parti radical de gauche
 Groupe RRDP à l'Assemblée nationale
 Groupe RDSE au Sénat

Lien externe 
  Site officiel

Références 

Parti radical de gauche
Association ou organisme politique en France